Jurnee Smollett – attrice statunitense
 Jussie Smollett – attore e cantante statunitense
 Tobias Smollett – scrittore, storico, traduttore e medico chirurgo scozzese